Les élections législatives néerlandaises de 2017 () se tiennent le , afin d'élire les  de la trente-septième législature de la Seconde Chambre des États généraux, pour un mandat de . Ces élections législatives, qui sont les premières prenant place sous le règne de Guillaume-Alexandre, sont également les premières convoquées après la fin prévue de la législature sortante, issue des élections législatives de 2012, depuis celles de 2002, le gouvernement n'ayant pas démissionné avant.

Le Premier ministre sortant, Mark Rutte, menant la liste du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), est candidat à sa propre succession, après avoir dirigé deux gouvernements de coalition, dont le sortant est soutenu par le Parti travailliste (PvdA). Le Parti pour la liberté (PVV), formation d'extrême droite dirigée par Geert Wilders, mène une campagne hostile à l'Union européenne et évoque la crise migratoire en Europe, qui lui confère une position capitale dans les sondages pré-électoraux. Deux nouveaux partis entrent au Parlement à la suite des élections de 2017 : Denk (DENK) avec trois sièges et le Forum pour la démocratie (FvD) avec deux sièges.

Les élections sont suivies de la plus longue période de recherche d'une coalition aux Pays-Bas, soit , à la suite de laquelle un accord de coalition entre le VVD, l'Appel chrétien-démocrate (CDA), les Démocrates 66 (D66) et l'Union chrétienne (CU) voit le jour, permettant l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement le . Mark Rutte est reconduit au poste de Premier ministre par une majorité d'un siège.

Contexte 
Depuis 2002, tous les gouvernements démissionnent avant la fin de leur mandat de quatre ans et cinq élections législatives prennent place entre 2002 et 2012. Les élections de 2012 voient le Parti travailliste (PvdA) et le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) arriver en tête. Les deux partis peuvent donc briguer le poste de Premier ministre des Pays-Bas  puisqu'ils ont le nombre de représentants nécessaire pour avoir la majorité absolue au Parlement. Le VVD de Mark Rutte forme alors un gouvernement de coalition avec le PvdA de Diederik Samsom, sans l'Appel chrétien-démocrate (CDA), tandis que le Parti socialiste (SP) d'Emile Roemer et le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders deviennent les principaux partis d'opposition.

Système électoral 
La Seconde Chambre (en néerlandais : ), ou Chambre des représentants, est la chambre basse du Parlement bicaméral néerlandais. Elle est composée de  pourvus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal avec liste ouverte dans une unique circonscription nationale. Vingt circonscriptions régionales sont utilisées pour correspondre aux listes électorales dressées au niveau régional à des fins statistiques, mais n'entre pas en compte dans le système électoral.

Les listes étant ouvertes, les électeurs ont également la possibilité d'exprimer un vote préférentiel pour un candidat sur la liste pour laquelle ils votent. Les sièges obtenus par chaque liste sont par la suite attribués en priorité aux candidats ayant recueilli au moins 25 % des votes de la liste en leurs noms. Après décompte des voix, la répartition des sièges se fait à la proportionnelle selon la méthode d'Hondt, sans seuil électoral prédéfini. La méthode utilisée ainsi que le nombre total de siège conduisent néanmoins de facto à un seuil de 0,67 % des suffrages exprimés à l'échelon national.

Campagne 
Possédant initialement une avance confortable dans les sondages, le PvdA chute très largement tandis que le VVD se maintient. Le VVD est dépassé dans certaines études par le PVV durant l'été 2016, mais ce dernier est lui-même victime d'un rejet populaire après que Geert Wilders fait part de sa volonté d'interdire le Coran.

La percée de la Gauche verte (GL) sous la direction de Jesse Klaver, qui dispose alors de quatre sièges à la Seconde Chambre, est par ailleurs historique. Le parti quadruplerait sa présence à l'assemblée selon le sondage du , tandis que les socialistes (SP) se maintiendraient.

Les derniers jours de la campagne sont marquées par les tentatives d'ingérence du pouvoir turc : les Pays-Bas interdisent l'atterrissage de l'avion du ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu et expulsent la ministre de la Famille Fatma Betül Sayan Kaya.

Sondages

En nombre de sièges

En pourcentages

Gouvernement 
Selon les analystes, la coalition la plus probable serait formée du Parti populaire pour la liberté et la démocratie, des Démocrates 66 et de l'Appel chrétien-démocrate, avec une reconduction de Mark Rutte pour un troisième mandat de Premier ministre. En effet, un sondage du  montre que le VVD gagnerait les élections, le PVV arriverait deuxième, les D66 troisièmes, le CDA quatrième et les socialistes cinquièmes. Une alliance avec le PVV d'extrême droite, courant peu stable au vu de la chute du cabinet Balkenende I (alors avec la Liste Pim Fortuyn) mais surtout du cabinet Rutte I, soutenu par le PVV sans participation, est peu probable, tout comme un accord avec le SP de gauche radicale.

Résultats

Nationaux

Par provinces

Formation d'un gouvernement 
Après la victoire du VVD aux élections, la présidente de la Seconde Chambre Khadija Arib nomme la ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports Edith Schippers (VVD)  () en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Quatre partis (VVD, CDA, D66 et GL) annoncent le  vouloir former une coalition gouvernementale.

Le  les négociations quadripartites échouent du fait des positions divergentes des partis sur la politique migratoire  , ainsi que sur les politiques environnementale et financière. L'Union chrétienne est envisagée comme remplaçant de la Gauche verte dans la coalition, ce qui permettrait d'atteindre une faible majorité de 76 sièges.

Le , Mark Rutte annonce avoir trouvé un accord de coalition (VVD, CDA, D66 et CU), qui sera présenté à la Seconde Chambre dans les jours suivants. Le gouvernement de coalition est officiellement annoncé le . Il entre en fonction le .

Notes et références 

2017
Pays-Bas, legislatives
2017 aux Pays-Bas
Politique en mars 2017